9-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 13 по 25 сентября 1982 года в шести городах Перу с участием 23 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
 Перу — страна-организатор;
 Куба — чемпион мира 1978 года;
 СССР — чемпион Олимпийских игр 1980 года;
 Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, ФРГ — по итогам чемпионата Европы 1981 года;
 Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Индонезия — по итогам чемпионата Азии 1979 года;
 США, Мексика, Канада — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1981 года;
 Бразилия, Аргентина, Парагвай — по итогам чемпионата Южной Америки 1981 года;
 Нигерия — по итогам африканской квалификации;
 Испания, Чили — вместо отказавшихся от участия Польши и Чехословакии;
 Пуэрто-Рико — вместо отказавшейся от участия второй команды Африки.

Отказалась от участия сборная Никарагуа, включённая в состав участников чемпионата вместо также отказавшейся сборная ГДР.

Система проведения чемпионата 
23 финалиста чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 6 групп. 12 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4 места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

По подобной системе места с 13-го по 23-е разыграли 11 команд, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Лима 

 13 сентября: Перу — Индонезия 3:0 (15:2, 15:0, 15:3); Канада — Нигерия 3:0 (15:3, 15:0, 15:4).
 14 сентября: Канада — Индонезия 3:0 (15:2, 15:7, 15:6); Перу — Нигерия 3:0 (15:0, 15:0, 15:0).
 15 сентября: Индонезия — Нигерия 3:0 (15:8, 15:6, 15:7); Перу — Канада 3:0 (15:1, 15:11, 15:4).

Группа В 
Трухильо 

 13 сентября: Венгрия — Аргентина 3:1 (15:6, 11:15, 15:4, 15:10); Куба — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:6, 15:2).
 14 сентября: Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:5, 15:3); Куба — Аргентина 3:0 (15:5, 15:3, 15:3).
 15 сентября: Нидерланды — Аргентина 3:0 (15:12, 15:6, 15:1); Куба — Венгрия 3:1 (15:9, 6:15, 15:6, 15:6).

Группа С 
Такна 

 13 сентября: Болгария — Мексика 3:2 (7:15, 15:13, 16:14, 4:15, 15:10); Япония — Испания 3:0 (15:0, 15:2, 15:0).
 14 сентября: Болгария — Испания 3:0 (15:3, 15:7, 15:5); Япония — Мексика 3:0 (15:2, 15:12, 15:3).
 15 сентября: Мексика — Испания 3:0 (15:5, 15:7, 15:8); Япония — Болгария 3:0 (15:3, 15:0, 15:4).

Группа D 
Ика 

 13 сентября: СССР — Австралия 3:0 (15:4, 15:1, 15:1).
 14 сентября: СССР — Чили 3:0 (15:4, 15:1, 15:1).
 15 сентября: Австралия — Чили 3:1 (15:7, 15:6, 5:15, 15:5).

Группа E 
Арекипа 

 13 сентября: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:1, 15:1, 15:7); Южная Корея — ФРГ 3:0 (15:8, 15:4, 15:6).
 14 сентября: Южная Корея — Парагвай 3:0 (15:1, 15:2, 15:3); Бразилия — ФРГ 3:0 (18:16, 15:7, 15:8).
 15 сентября: ФРГ — Парагвай 3:0 (15:10, 15:4, 15:6); Южная Корея — Бразилия 3:1 (15:13, 13:15, 15:12, 15:3).

Группа F 
Чиклайо 

 13 сентября: Китай — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:1, 15:8); США — Италия 3:0 (15:4, 15:5, 15:5).
 14 сентября: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:5, 15:7, 15:4); Китай — Италия 3:0 (15:3, 15:1, 15:4).
 15 сентября: Италия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:12, 15:12, 15:4); США — Китай 3:0 (15:6, 15:9, 15:11).

Классификационный раунд за 13—23 места 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

Группа I 
Арекипа 

 18 сентября: Мексика — Нигерия 3:0 (15:1, 15:0, 15:3); ФРГ — Испания 3:0 (15:0, 15:5, 15:3); Парагвай — Индонезия 3:0 (15:6, 15:2, 15:13).
 19 сентября: Испания — Нигерия 3:0 (15:6, 15:3, 15:6); Мексика — Парагвай 3:0 (15:4, 15:4, 15:2); ФРГ — Индонезия 3:0 (15:13, 15:7, 15:8).
 20 сентября: Парагвай — Испания 3:1 (10:15, 15:12, 15:10, 15:0); Мексика — Индонезия 3:0 (15:1, 15:9, 15:1); ФРГ — Нигерия 3:0 (15:0, 15:1, 15:4).
 21 сентября: Парагвай — Нигерия 3:0 (15:1, 15:2, 15:8); Испания — Индонезия 3:0 (15:12, 15:7, 15:12); Мексика — ФРГ 3:0 (15:6, 15:10, 15:8).

Группа J 
Ика 

 18 сентября: Нидерланды — Чили 3:0 (15:1, 15:6, 15:7); Аргентина — Пуэрто-Рико 3:2 (15:5, 13:15, 16:18, 15:10, 15:13).
 19 сентября: Италия — Чили 3:0 (15:0, 15:2, 15:12); Нидерланды — Пуэрто-Рико 3:0 (15:13, 15:13, 15:2).
 20 сентября: Италия — Аргентина 3:1 (15:8, 15:12, 5:15, 15:2); Пуэрто-Рико — Чили 3:1 (15:6, 15:9, 13:15, 16:14).
 21 сентября: Аргентина — Чили 3:0 (15:8, 15:1, 15:12); Нидерланды — Италия 3:2 (15:9, 15:13, 12:15, 11:15, 16:14).

Плей-офф 
Арекипа

Полуфинал за 13—16 места 
24 сентября
 ФРГ — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:2, 15:5).
 Мексика — Италия 3:2 (12:15, 15:11, 11:15, 15:8, 15:12)

Полуфинал за 17—20 места 
24 сентября
 Пуэрто-Рико — Парагвай 3:1 (16:14, 15:4, 8:15, 15:10)
 Аргентина — Испания 3:2 (15:6, 13:15, 15:7, 12:15, 15:4)

Полуфинал за 21—23 места 
24 сентября
 Чили — Нигерия 3:1 (15:10, 15:1, 11:15, 15:3)

Матч за 21-е место 
25 сентября
 Индонезия — Чили 3:2 (6:15, 15:7, 8:15, 15:4, 17:15)

Матч за 19-е место 
25 сентября
 Парагвай — Испания 3:1 (14:16, 15:7, 15:11, 15:10)

Матч за 17-е место 
25 сентября
 Пуэрто-Рико — Аргентина 3:2 (15:10, 9:15, 5:15, 15:12, 15:5)

Матч за 15-е место 
25 сентября
 Италия — Нидерланды 3:2 (17:15, 13:15, 15:12, 8:15, 15:10)

Матч за 13-е место 
25 сентября
 Мексика — ФРГ 3:2 (9:15, 15:12, 15:12, 4:15, 15:13)

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
Лима 

 18 сентября: Южная Корея — Канада 3:0 (15:8, 15:2, 15:4); Япония — Бразилия 3:0 (15:5, 15:10, 15:9); Перу — Болгария 3:0 (15:10, 15:8, 15:12).
 19 сентября: Япония — Канада 3:0 (15:5, 15:9, 15:9); Бразилия — Болгария 3:1 (15:6, 15:13, 12:15, 15:4); Южная Корея — Перу 3:0 (16:14, 15:11, 15:12).
 20 сентября: Болгария — Канада 3:2 (10:15, 10:15, 15:12, 15:5, 15:10); Япония — Южная Корея 3:0 (15:0, 15:3, 15:5); Перу — Бразилия 3:0 (15:10, 15:4, 15:6).
 21 сентября: Южная Корея — Болгария 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Бразилия — Канада 3:1 (15610, 15:2, 7:15, 15:2); Перу — Япония 3:1 (15:4, 15:5, 7:15, 15:10).

Группа H 
Трухильо 

 18 сентября: Венгрия — Австралия 3:0 (15:6, 15:0, 15:7); Китай — Куба 3:0 (15:8, 15:9, 15:2); США — СССР 3:0 (15:6, 15:6, 15:13).
 19 сентября: США — Австралия 3:0 (15:0, 15:3, 15:3); Китай — Венгрия 3:0 (15:2, 15:7, 15:2); Куба — СССР 3:0 (15:10, 15:10, 15:10).
 20 сентября: Куба — Австралия 3:0 (15:6, 15:3, 15:12); США — Венгрия 3:0 (15:5, 16:14, 15:13); Китай — СССР 3:0 (15:6, 15:3, 15:12).
 21 сентября: Китай — Австралия 3:0 (15:2, 15:2, 15:2); СССР — Венгрия 3:0 (15:7, 15:8, 15:9); Куба — США 3:2 (5:15, 15:10, 15:10, 11:15, 15:12).

Плей-офф 
Лима

Полуфинал за 1—4 места 
24 сентября
 Перу — США 3:0 (15:12, 15:12, 15:10)
 Китай — Япония 3:0 (15:8, 15:7, 15:6)

Полуфинал за 5—8 места 
24 сентября
 Куба — Бразилия 3:2 (15:6, 10:15, 15:6, 12:15, 15:10)
 СССР — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:9, 15:10)

Полуфинал за 9—12 места 
24 сентября
 Венгрия — Канада 3:0 (15:11, 15:10, 15:8)
 Болгария — Австралия 3:0 (15:5, 15:4, 15:3)

Матч за 11-е место 
25 сентября
 Канада — Австралия 3:0 (15:7, 15:7, 15:7)

Матч за 9-е место 
25 сентября
 Болгария — Венгрия 3:2 (9:15, 15:6, 13:15, 15:10, 15:9)

Матч за 7-е место 
25 сентября
 Южная Корея — Бразилия 3:0 (15:3, 15:13, 15:12)

Матч за 5-е место 
25 сентября
 Куба — СССР 3:2 (15:4, 9:15, 7:15, 15:6, 15:12).

Матч за 3-е место 
25 сентября
 США — Япония 3:1 (15:5, 2:15, 15:8, 15:6).

Финал 
25 сентября
 Китай — Перу 3:0 (15:1, 15:5, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Цао Хуэйин, Чэнь Сячан, Чэнь Чжаоди, Цзин Син, Лан Пин, Лян Янь, Шэн Кэйчжи, Сунь Цзиньфан, Ян Си, Ян Силань, Чжан Жунфан, Чжоу Сяолань. Главный тренер — Юань Вэйминь.

 : Ракель Чумпитас, Сесилия дель Риско, Сесилия Тайт, Денизе Фахардо, Аурора Эредиа, Джина Торреальба, Ана Сесилия Каррильо, Сильвия Леон, Кармен Пиментель, Наталия Малага, Роса Гарсия, Габриэла Карденас. Главный тренер — Пак Нам Бок.

 : Пола Уайсхоф, Сюзан Вудстра, Рита Крокетт, Лори Флэчмейер, Каролин Бекер, Фло Химэн, Роз Мэджерс, Джули Воллертсен, Дебби Грин, Джейн Бопри, Линда Чизхольм. Главный тренер — Ари Селинджер.

Сборная СССР 
 Людмила Чернышёва, Лидия Логинова, Татьяна Черкасова, Елена Соколовская, Елена Волкова, Светлана Бадулина, Надежда Орлова, Любовь Голованова, Ирина Кириллова, Ольга Позднякова, Весма Айстере, Лариса Губка. Главный тренер — Николай Карполь.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1982 год в волейболе
Чемпионаты мира в Перу
Сентябрь 1982 года
1982 год в Перу
Международные соревнования по волейболу в Перу